Archivrat bezeichnet: 
 Ein seit dem ausgehenden Mittelalter bestehender Titel für Archivare, siehe Archivrat (Titel) 
 Den Internationalen Archivrat, eine internationale nichtstaatliche Organisation
 ein Beratungsgremium zu archivarischen Fragen in Österreich, siehe k. k. Archivrat